La Sfida – rivista di carattere politico italiana
 La sfida – film del 1958 diretto da Francesco Rosi